Constantin Radu ist der Name von

* Constantin Radu (Leichtathlet) (* 1912), rumänischer Marathonläufer
 Constantin Radu (Politiker) (* 1926), rumänischer Politiker (PCR)